Malvinas Argentinas (span. für „argentinische Falklandinseln“) bezeichnet:

 Partido Malvinas Argentinas, Verwaltungseinheit in Gran Buenos Aires, Argentinien
 Malvinas Argentinas (Almirante Brown), Ort im Partido Almirante Brown, Argentinien
 Malvinas Argentinas (Córdoba), Ort in der Provinz Córdoba, Argentinien
 Malvinas Argentinas (Malvinas Argentinas), Ortschaft im Partido Malvinas Argentinas
 Villa Malvinas Argentinas, Ort in der Provinz San Juan, Argentinien
 Estadio Malvinas Argentinas in Mendoza, Argentinien
 Flughafen Ushuaia, Flughafen von Ushuaia in Feuerland, Argentinien